Affære (fr. affaire fra à faire, "at gøre") har flere betydninger:

 Utroskab – et seksuelt forhold til en anden end den, man er gift med, kan også kaldes en affære
 Sag – et anliggende, ofte af pinlig karakter. At tage affære er at involvere sig (gribe ind) i en vanskelig situation, med henblik på af finde en løsning.

 filmtitler
 Affæren Birte – en dansk film fra 1945
 Affæren i Mølleby – en dansk film fra 1976
 To Tøser Ta'r Affære – en amerikansk film fra 1995

Se også 
 Altmark-affæren – en mindre kamphandling mellem engelske og tyske flådestyrker, som fandt sted i norsk territorialfarvand i februar 1940
 Dreyfus-affæren – en sag mod den franske officer Alfred Dreyfus, som var af jødisk herkomst (1894)